Ayyampettai (Kanchipuram), een plaats in India
Ayyampettai (Thanjavur), een plaats in India